Het seizoen 2007–2008 van Willem II was het 53ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Tilburg sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde net als het voorgaande seizoen, toen het op de vijftiende plaats eindigde, in de Eredivisie. De ploeg stond voor het tweede jaar op rij onder leiding van trainer-coach Dennis van Wijk, maar hij pakte zijn biezen op 4 november, twee dagen na de thuisnederlaag tegen VVV Venlo. Bestuurslid technische zaken Pieter-Jan Wassing was solidair met de trainer en stapte eveneens op. Technisch manager Andries Jonker kreeg de leiding over de selectie en werd geassisteerd door Edwin Hermans, de assistent-trainer van het beloftenteam. Na Ajax (Henk ten Cate) en PSV (Ronald Koeman) was Willem II de derde club in de Eredivisie die vroeg in het seizoen afscheid nam van zijn trainer.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de eredivisie  in het seizoen 2007/08 en als vijftiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2007/08. HFC Haarlem zorgde in de tweede ronde van het bekertoernooi voor een verrassing. De nummer vijftien van de eerste divisie was na strafschoppen eredivisionist Willem II de baas. Na 120 minuten stond in Haarlem een 1-1 stand op het scorebord. De Tilburgers kwamen kort na rust op achterstand, maar tien minuten voor tijd bracht verdediger Jens Janse zijn ploeg langszij. In de penaltyreeks viel het doek voor de ploeg van Dennis van Wijk alsnog.

 2007/08
Nederlandse voetbalclub 2007/08